Liefergebiet steht für:

 den Auslieferbereich eines Lieferdienstes
 den Versorgungsbereich eines Versorgungsunternehmens
 die Herkunftsregion der primären mineralischen Substanz eines klastischen Sedimentgesteins, siehe Detritus (Geologie)